Слэтиоара () — село в жудеце Сучава, в Румынии.

Расположено в 327 км от Бухареста, 31 км от Сучавы и в 113 км от города Яссы.

По данным переписи 2002 года, в селе проживало 795 человек из которых 794 человека румын (99,9 %).

В селе расположены две обители — монастырь Румынской православной церкви и Слэтьоарский монастырь, являющийся духовным и административным центром Православной старостильной церкви Румынии.

Примечания